TFI est un sigle pouvant désigner :

Linguistique 
 Test de français international ;
 tɔfin-gbe, dont tfi est le code ISO 639-3.

Mathématiques 
 Transformation de Fourier inverse.

Médecine 
 Troubles fonctionnels intestinaux.

Sport 
 Tour final interprovincial.

Sigle de 3 caractères